Mieses peut faire référence à :

Patronyme 
 , boxeur dominicain ;
  (1824-1898), poète et écrivain galicien ;
 Jacques Mieses (1865-1954), joueur d'échecs britannique d'origine allemande ;
  (1789-1831), penseur et philanthrope galicien ;
  (1995-), joueur dominicain de baseball ;
  (1882-1941/2), linguiste et officier militaire polonais, victime de la Shoah ;
  (1885-1945), philologue polonais, victime de la Shoah ;
  (1841-1884), joueur d'échecs allemand.

Échecs 
 L'ouverture Mieses, débutant par le coup 1. d3.

Voir aussi 
 

Patronyme germanique
Patronyme juif